Mollwo ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Mollwo (1874–1952), deutsche Malerin
 Carl Mollwo (1870–1929), deutscher Wirtschaftshistoriker, Hochschullehrer und Verbandsfunktionär 
 Erich Mollwo (1909–1993), deutscher Physiker